Aja, antic nom d'Age, entitat de població del municipi de Puigcerdà (Baixa Cerdanya)
 Aja (llengua), llengua amb 588.100 parlants al sud-oest de Benín i de Togo, Àfrica.
 Aja (Benín), antic estat al territori actual de Benín.
 Aja (grup ètnic) de Benín i Togo
 Aja (llengua nilosahariana)
 Ajà, deessa del panteó ioruba.
 Biografies:
 Gonzalo Aja Barquín (1946), ciclista espanyol.
 Aja (actriu), sobrenom de l'actriu porno Barbara Holder.